Шадринский округ (c 1924 Исетский) — административно-территориальная единица Уральской области РСФСР, существовавшая в 1923—1930 годах. Административный центр — город Шадринск.

Образован постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года. Делился на 16 районов:

 Багарякский
 Белоярский
 Верхтеченский
 Грязновский
 Далматовский
 Каменский
 Камышловский
 Каргопольский
 Катайский
 Мехонский
 Новопышминский
 Ольховский
 Песчанский
 Пышминский
 Смолинский
 Шадринский

В 1924 году Смолинский район был переименован в Буткинский, а Шадринский — в Исетский. В том же году образованы новые районы: Батуринский, Богдановичский, Курьинский, Покровский и Четкаринский, а Грязновский и Новопышминский районы были упразднены.

В 1926 году Исетский район был переименован в Шадринский.

30 июля 1930 году Шадринский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Уральской области.

По переписи 1926 года на территории округа проживало 678,1 тыс. чел., в том числе русские — 98,8 %.

Ссылки 

Округа РСФСР
XX век в Курганской области
Округа, образованные в 1923 году
Появились в 1923 году в России
Административные единицы, упразднённые в 1930 году